Avion de Combat Expérimental, avió de caça francès, antecessor del Dassault Rafale
 Audiobook Creation Exchange, web d'ajuda per a la creació d'audiollibres
 ACX també és l'acrònim a la Borsa de Madrid d'Acerinox, empresa multinacional fabricant d'acer inoxidable, amb seu a Espanya